Ха:
 ХА — хроматические аберрации оптических систем.
 Ха — народ, проживающий на западе Танзании близ озера Танганьика.
 Ха — город в Бутане.
 Ха — дзонгхаг в Бутане.
 Ха — река в Бутане.
 Ха — долина в Бутане.
 Ха — ущелье на Крите.
 Ха — бог пустыни в египетской мифологии.

Буквы 
 Ха — шестая буква арабского алфавита.
 Ха — седьмая буква арабского алфавита.
 Ха — двадцать шестая буква арабского алфавита.
 Ха — знак каны.

Фамилии 
 Ха — китайская фамилия.
 Ха, Джеймс (род. 1992) — гонконгский футболист.
 Ха  — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Хэ.
 Ха Хюи Тап (1906—1941) — вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая (1935—1936).
 Ха Тхи Кау (1928—2013) — вьетнамская певица.
 Ха Хунг Кыонг (род. 1953) — министр юстиции Вьетнама в 2007—2016 годах.
 Ха  — корейская фамилия, соответствующая китайской фамилии Хэ.
 Ха, Джин (род. 1969) — американский автор комиксов.
 Ха Джон Ун (род. 1942) — северокорейский футболист.
 Ха Дэ Сон (род. 1985) — южнокорейский футболист.
 Ха Сок Чин (род. 1982) — южнокорейский певец и модель.
 Ха Сок Чу (род. 1968) — южнокорейский футболист.
 Ха Чхан Док (род. 1982) — южнокорейский фехтовальщик.
 Ха Чжи Вон (род. 1978) — южнокорейская актриса.
 Ха Чон У (род. 1978) — южнокорейский художник.
 Ха Хён Джу (род. 1962) — южнокорейский дзюдоист.

См. также 
 HA

Примечания